National Basketball Association 2004/2005 är den 59:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 2 november 2004 och avslutades den 20 april 2005 efter 1 230 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 30 lagen spelade 82 matcher var.

Torsdagen den 23 juni 2005 vann San Antonio Spurs sin tredje NBA-titel efter att ha besegrat Detroit Pistons med 4–3 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 20 februari 2005 i Pepsi Center i Denver, Colorado. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 125–115.

Charlotte, North Carolina, fick, efter två års frånvaro, åter ett NBA-lag genom att Charlotte Bobcats spelade sin första säsong.

Den här säsongen var också den första av NBA:s nya indelning av grupperna, som från och med nu bestod av sex divisioner med fem lag i varje istället för som tidigare fyra divisioner med varierande antal lag. Som en del i detta så försvann Midwest Division från Western Conference och ersattes med Northwest Division och Southwest Division.

Eastern Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Atlantic Division

Central Division

Southeast Division

Western Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Northwest Division

Pacific Division

Southwest Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
San Antonio Spurs mot Detroit Pistons

San Antonio Spurs vann finalserien med 4-3 i matcher

Se även
Midwest Division - Nerlagd division i NBA:s Western Conference

Källor 

NBA 2004/2005 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2004/2005 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2005 på basketball-reference.com

Externa länkar

2004 i Kanada
2004 i USA
2005 i Kanada
2005 i USA
Basketsäsongen 2004/2005
2004/2005